Moby-Dick, het boek van Herman Melville over een witte potvis
Enkele films naar het gelijknamige boek van Herman Melville:
Moby Dick (1930) van Lloyd Bacon met John Barrymore
Moby Dick (1956) van John Huston met Gregory Peck en Richard Basehart
Moby Dick (1998), televisiefilm van Franc Roddam met Henry Thomas, Bruce Spence en Patrick Stewart
2010: Moby Dick, film van The Asylum
Een beloega die in 1966 in de Rijn zwom.
Een zeehond Moby Dick die in 1981 in Breda zwom.
De wereldberoemde drumsolo van Led Zeppelin: Moby Dick (Led Zeppelin)
De bijnaam van de Porsche 935, modeljaar 1978
Moby Dick (televisieprogramma), boekenprogramma van BNNVARA

Zie ook 
 Mocha Dick